Trichternetzspinne steht für:
 die Andalusische Trichternetzspinne (Macrothele calpeiana), eine Spinnenart aus der Familie Macrothelidae
 die Sydney-Trichternetzspinne (Atrax robustus), eine Spinnenart aus der Familie Atracidae

Siehe auch:
 Trichterspinnen